Alfa Romeo Giulietta (1954) – samochód osobowy klasy kompaktowej produkowany w latach 1954–1965.
 Alfa Romeo Giulietta (1977) – samochód osobowy klasy średniej produkowany w latach 1977–1985.
 Alfa Romeo Giulietta (2010) – samochód osobowy klasy kompaktowej produkowany w latach 2010–2020.